Мария Антония Бурбон-Сицилийская ():
 Мария Антония Бурбон-Сицилийская (1784—1806) — младшая дочь короля Обеих Сицилий Фердинанда I и Марии Каролины Австрийской; жена принца Астурийского Фердинанда (будущего Фердинанда VII)
 Мария Антония Бурбон-Сицилийская (1814—1898) — третья дочь короля Обеих Сицилий Франциска I и Марии-Изабеллы Испанской, племянница предыдущей; жена великого герцога Тосканского Леопольда II См. также 
 Мария Антуанетта Бурбон-Сицилийская